

Коньчевиці — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Коньчевиці — село в гміні Мілорадз Мальборського повіту Поморського воєводства